Гнилево — название населённых пунктов.

Россия 
 Гнилево — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Гнилево — деревня в Ржевском районе Тверской области.